Ahmad ibn Muhammad al-Razi (888-955), também conhecido pelos cristãos como o Mouro Rasis, foi um historiador muçulmano do Al-Andalus, a Península Ibérica da época da dominação islâmica.

Nascido em Córdova de uma família de mercadores, sabe-se que escreveu vários tratados sobre geografia e história do Al-Andalus durante o governo do califa Abderramão III. Nenhuma de suas obras sobreviveu até os nossos dias, mas sua História dos emires de Espanha (Akhbâr mulûk al-Andalus) foi traduzida ao português no século XIV na corte senhorial dos Aboim-Portel, a mando do rei D. Dinis de Portugal, sendo conhecida atualmente como a Crónica do Mouro Rasis. Essa tradução, da qual tampouco se conservam exemplares, foi utilizada como fonte de várias crónicas que sim se conservam, como a Crónica Geral de Espanha de 1344 e derivados desta, o que permite conhecer de maneira aproximada o conteúdo da obra de al-Razi.

Ver também 
 Crónica do Mouro Rasis

Referências 
 
 

Historiadores do Al-Andalus
Cronistas medievais